Das Fallschirmschützenabzeichen wurde den Angehörigen der Wehrmacht nach erfolgreichem Abschluss des Fallschirmschützenlehrgangs verliehen.

 für die Version der Luftwaffe, siehe Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe
 für die Version des Heeres, siehe Fallschirmschützenabzeichen des Heeres